Елада може да се отнася за:

 Елада, собствено гръцки етноним на страната;
 в древногръцката митология, страната на Елин;
 страната на фтиотите;
 Елада, византийска тема.